Payot est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Calixte Payot (1901-?), joueur français de hockey sur glace
 Gustave Payot (1884-1960), libraire et éditeur suisse
 Jean-Marie Charles Payot (1868-1931), général de division français
 Jules Payot (1859-1939), pédagogue et universitaire français
 Lolette Payot, joueuse de tennis suisse de l'entre-deux-guerres
 
 Nadia Payot (?-1966), née Grégoria, médecin français, fondateur des Laboratoires Payot
 Philippe Payot (1893-1958), joueur français de hockey sur glace
 Prosper Payot, guide de haute montagne de Chamonix, prit part à la première équipe à vaincre le Petit Dru en 1879
 René Payot (1894-1970), journaliste suisse
 Venance Payot (1826-1902), naturaliste français

Autres 
 Payot, chaîne suisse de librairies 
 Payot, maison d'éditions suisse
 Payot et Rivages, maison d'éditions
 Laboratoires Payot, entreprise de cosmétiques créée en 1925 par le docteur Nadia Payot